Broekkant (Arendonk), een gehucht in de gemeente Arendonk
Broekkant (Cranendonck), een buurtschap in de gemeente Cranendonck
Broekkant (Laarbeek), een buurtschap in de gemeente Laarbeek
Broekkant (Land van Cuijk), een buurtschap in de gemeente Land van Cuijk
Broekkant (Meeuwen), een natuurgebied langs de Abeek bij Meeuwen
Broekkant (Someren), een buurtschap in de gemeente Someren